Viktor Prohorovič Jakušev (), ruski hokejist, * 16. november 1937, Moskva, Rusija, † 5. julij 2001, Moskva, Rusija.

Jakušev je v sovjetski ligi igral za klub Lokomotiv Moskva, skupno na 400-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 162 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil štiri zlate ter po eno srebrno in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 134-ih tekmah, na kateri je dosegel 50 golov. Umrl je leta 2001 v starosti triinšestdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 60
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 9
| 4
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 2
| 11
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Lokomotiv Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki